mulnik – poganiacz mułów, osoba zajmująca się przewozem towarów i osób po bezdrożach 
 Mulnik – stare koryto cieśniny Świny